Mönchtauben sind Farbentauben mit farbigem Grundgefieder. Kopf, die langen Schwungfedern, Schwanz, Schwanzdecke, Keil, Latschen und Binden sind weiß. Zu ihnen zählen:
 die Sächsische Mönchtaube aus der Rassengruppe der Sächsischen Farbentauben,
 die belatschte und die glattfüßige Süddeutsche Mönchtaube der Süddeutschen Farbentauben,
 der Thurgauer Mönch der Schweizer Farbentauben
 und die Thüringer Mönchtaube der Thüringer Farbentauben.

Literatur 
 Emil Schachtzabel: Farbentauben: Mönchtaube. Tafel 31, in:  Illustriertes Prachtwerk sämtlicher Taubenrassen. Königliche Universitätsdruckerei H. Stürtz A. G., Würzburg [1906],  (Scan der Beschreibung bei Wikimedia Commons)